14-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 5 по 13 сентября 2007 года в Накхонратчасиме (Таиланд) с участием 13 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

От участия отказался первоначально заявленный Таджикистан.

Система проведения чемпионата 
13 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образовывают две группы по 4 команды. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. В финальном раунде, проводящемся по круговой системе, принимают участие все участники второго этапа с учётом игр между собой на предыдущих этапах первенства.

По подобной системе 9—13-е места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 

 Таджикистан — отказ.

 5 сентября: Таиланд — Австралия 3:0 (25:13, 25:11, 25:12).

Группа В 

 5 сентября: Вьетнам — Шри-Ланка 3:0 (25:11, 25:9, 25:10).
 6 сентября: Китай — Вьетнам 3:0 (25:14, 25:11, 25:15).
 7 сентября: Китай — Шри-Ланка 3:0 (25:6, 25:6, 25:8).

Группа С 

 5 сентября: Тайвань — Новая Зеландия 3:0 (25:19, 25:6, 25:13); Казахстан — Иран 3:0 (25:10, 25:16, 25:12).
 6 сентября: Казахстан — Новая Зеландия 3:0 (25:15, 25:16, 25:17); Тайвань — Иран 3:0 (25:10, 25:12, 25:21).
 7 сентября: Новая Зеландия — Иран 3:1 (25:23, 25:20, 20:25, 27:25); Казахстан — Тайвань 3:0 (25:22, 25:16, 25:16).

Группа D 

 5 сентября: Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:17, 25:19, 25:11); Япония — Узбекистан 3:0 (25:8, 25:10, 25:11).
 6 сентября: Япония — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:15, 25:19); Индонезия — Узбекистан 3:0 (25:16, 25:16, 25:16).
 7 сентября: Япония — Индонезия 3:0 (25:16, 25:15, 25:13); Южная Корея — Узбекистан 3:0 (25:15, 25:13, 25:14).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 

 8 сентября: Казахстан — Австралия 3:0 (25:16, 25:11, 25:13); Таиланд — Тайвань 3:0 (25:12, 25:19, 25:23).
 9 сентября: Таиланд — Казахстан 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:19); Тайвань — Австралия 3:0 (25:11, 25:19, 25:22).

Группа F 

 8 сентября: Япония — Вьетнам 3:0 (25:20, 25:16, 25:19); Китай — Южная Корея 3:1 (19:25, 25:15, 25:16, 25:14).
 9 сентября: Япония — Китай 3:0 (25:23, 29:27, 25:19); Южная Корея — Вьетнам 3:2 (25:17, 18:25, 18:25, 27:25, 15:12).

Второй этап (за 9—13 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G

Группа H 

 8 сентября: Шри-Ланка — Узбекистан 3:2 (25:21, 21:25, 21:25, 26:24, 15:13).
 9 сентября: Индонезия — Шри-Ланка 3:0 (25:20, 25:17, 25:19).

Классификационный раунд за 9—12 места 
Курсивом выделены результаты матчей первого и второго этапов, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 11 сентября: Шри-Ланка — Новая Зеландия 3:2 (18:25, 27:25, 21:25, 25:16, 15:13); Индонезия — Иран 3:0 (25:14, 25:19, 26:24).
 12 сентября: Шри-Ланка — Иран 3:1 (13:25, 25:18, 25:21, 25:13); Индонезия — Новая Зеландия 3:0 (25:13, 25:18, 26:24).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого и второго этапов, пошедшие в зачёт финального

 10 сентября: Япония — Австралия 3:0 (25:10, 25:13, 25:12); Южная Корея — Казахстан 3:2 (26:24, 29:31, 25:23, 19:25, 15:11); Таиланд — Вьетнам 3:1 (26:24, 25:21, 22:25, 25:20); Китай — Тайвань 3:0 (25:11, 25:17, 25:13).
 11 сентября: Япония — Тайвань 3:0 (25:12, 25:16, 25:20); Таиланд — Южная Корея 3:2 (22:25, 20:25, 25:20, 25:17, 15:13); Китай — Австралия 3:0 (25:5, 25:15, 25:15); Казахстан — Вьетнам 3:0 (25:17, 25:17, 25:17).
 12 сентября: Вьетнам — Австралия 3:1 (25:21, 23:25, 25:21, 25:11); Китай — Казахстан 3:0 (25:21, 25:22, 25:16); Япония — Таиланд 3:1 (27:25, 25:18, 23:25, 25:17); Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:17, 25:16, 27:25).
 13 сентября: Южная Корея — Австралия 3:0 (25:17, 25:13, 25:7); Япония — Казахстан 3:1 (22:25, 25:16, 25:18, 25:16); Китай — Таиланд 3:0 (25:16, 28:26, 25:19); Тайвань — Вьетнам 3:0 (25:16, 25:20, 25:21).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Мэгуми Курихара, Мэгуми Итабаси, Ёсиэ Такэсита, Миюки Такахаси, Асако Тадзими, Сатико Сугияма, Эрика Араки, Саори Кимура, Кумико Сакино, Канако Омура, Юко Сано, Юки Сёдзи. Главный тренер — Сёити Янагимото.

 : Хань Сюй, Ян Хао, Лю Яньань, Вэй Цююэ, Сюй Юньли, Чжоу Сухун, Сюэ Мин, Чжан Юэхун, Сунь Сяоцин, Ли Цзюань, Чжан Сянь, Ма Юньвэнь. Главный тренер — Чэнь Чжунхэ.

 : Раттанапорн Сануанрам, Конвика Апиньяпонг, Саймай Паладсричуай, Плэумцзит Тинкао, Онума Ситтирак, Нарумон Кханан, Пиямас Койцзапо, Вилаван Апиньяпонг, Ампорн Хьяпха, Ноотсара Томком, Малика Кантонг, Ванна Буакаев. Главный тренер — Радчатагринкай Киаттипонг.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Миюки Такахаси
 Лучшая нападающая:  Сюэ Мин
 Лучшая блокирующая:  Плэумцзит Тинкао
 Лучшая на подаче:  Саори Кимура
 Лучшая в защите:  Ванна Буакаев
 Лучшая связующая:  Ноосара Томком
 Лучшая на приёме:  Юко Сано
 Самая результативная:  Елена Павлова

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 14-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин на сайте AVC
 

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
2007 год в волейболе